Sei Muroya (Osaka, 5 de abril de 1995) é um futebolista japonês que atua como lateral-direito. Atualmente, joga pelo Hannover 96.

Carreira 
Sei Muroya começou a carreira no FC Tokyo.

Seleção 
Fará parte do elenco da Seleção Japonesa de Futebol nas Olimpíadas de 2016.

Ligações externas 
 Perfil de de Sei Muroya  em transfermarkt
 Perfil de Sei Muroya  em soccerway
 Perfil de Sei Muroya  em sports-reference
 Perfil de Sei Muroya  em NFT

Naturais de Osaka
Futebolistas do Football Club Tokyo
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas olímpicos do Japão
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Futebolistas da Copa da Ásia de 2019